Das Sporta Guatemala X Torneo Internacional PSA Sporta 2017 fand vom 24. bis 27. Mai 2017 in Guatemala-Stadt, Guatemala, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 50.

Vorjahressieger war Borja Golán, der in seinem Erstrundenspiel gegen Yip Tsz-Fung verletzt aufgeben musste. Das Finale zwischen den beiden Ägyptern Mohamed Abouelghar und Zahed Mohamed entschied Abouelghar mit 11:6, 11:5 und 11:3.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon sind vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Josué Enríquez einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
2017
Squashturnier in Guatemala-Stadt